Rezonans – efekt fizyczny
 Rezonans (cząstka) – bardzo nietrwały hadron
 Rezonans chemiczny
 Rezonans morficzny
 Radio Rezonans – stacja radiowa
 Rezonans orbitalny
 Obwód rezonansowy
 Rezonans magnetyczny
 Rezonans – metoda weryfikacji teorii antropologicznych